Federico di Turingia può riferirsi a uno dei seguenti langravi di Turingia:
Federico I di Meißen (dal 1298 al 1323) 
Federico II di Meißen (1323-1349)
Federico III di Turingia (dal 1349 al 1381)
Federico IV di Turingia (dal 1406 al 1440)
Federico V (o Federico II di Sassonia, dal 1440-1445) 
Federico VI (o Federico III di Sassonia dal 1486 al 1525)
Giovanni Federico I di Sassonia (dal 1532 al 1547)
Giovanni Federico II di Sassonia (dal 1554 al 1566)